El término agrarismo puede hacer referencia a:

Agrarismo: movimiento social que busca la protección de los intereses agrícolas y de las poblaciones campesinas.
Agrarismo (México): movimiento nacional que demandaba una justa distribución de la tierra.
Agrarismo (Galicia): movimiento regional que procuraba una justa distribución de la tierra.
Agrarismo nórdico: movimiento de partidos agrarios nórdicos de centro, euroescépticos y preocupados por el medio ambiente.

Enlaces externos